Йорио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йорио, Доменико (1867—1954) — итальянский куриальный кардинал.
 Йорио, Маурицио (род. 1959) — итальянский футболист, играл на позиции нападающего.